Ве́рхние Лащи́ () — село в Буинском районе Республики Татарстан, административный центр Верхнелащинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «югары» (верхний) и гидронима «Лашчы» (Лащи).

География 
Село находится в верховье реки Лащи, в 19 километрах к северо-западу от города Буинск.

История 
Село основано во 2-й половине 17 века.

В 18 — 1-й половине 19 веков жители относились к категории государственных крестьян, несли лашманскую повинность. Занимались земледелием, разведением скота, торговлей хлебом.

В начале 20 века в Верхних Лащах функционировали мечеть и медресе.

В 1931 году в селе организован колхоз «Урняк», с 2004 года общество с ограниченной ответственностью «Авангард».

До 1920 года село входило в Энтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Буинском районе.

Население 

Национальный состав села — татары.

Экономика 
Полеводство, мясо-молочное скотоводство.

Социальная инфраструктура 
Неполная средняя школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть «Мухаматзариф».

Мемориальные объекты 
Обелиск "Вечная память погибшим в Великой отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Литература 

 

Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Буинского района